Kazimierz III Wielki – król Polski w latach 1333–1370
 Kazimierz Wielki – polski film z 1975